7 Kings, pubblicato nel 2005, è l'album d'esordio del duo Fluydo.

Album di musica elettronica